Le ceneri di Angela è il titolo di:
Le ceneri di Angela – romanzo di Frank McCourt
Le ceneri di Angela – film tratto dall'omonimo romanzo